Томас Кречманн (, род. 8 сентября 1962, Дессау, ГДР) — немецкий актёр.

Личная жизнь 
Томас родился и вырос в ГДР, в городе Дессау. До начала актёрской карьеры он профессионально занимался плаванием и был членом юношеской сборной.

В 19 лет Кречманн пытался бежать в ФРГ и во время этого побега отморозил себе палец. При себе у него был только паспорт и деньги — около трёх тысяч рублей.

Кречманн был женат на Лене Роклин, в браке с которой у него родилось трое детей:сыновья Николас (род. 1998) и Саша (род. 2002) и дочь Стелла (род. 1999). Однако в марте 2009 года супруги развелись.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Родившиеся в округе Галле